Kahler (plaats) - plaats in Luxemburg
 Multipel myeloom - ziekte van Kahler 
 Otto Kahler - Oostenrijks arts die multipel myeloom beschreef
 Erich von Kahler - Duits socioloog
 Mathias Kahler - Oostenrijks acteur
 Wolf Kahler - Duits acteur
 Kahler Asten - berg in Duitsland

Zie ook
 Kähler